Гиссер — фамилия.

Известные носители 
 Гиссер, Георгий Георгиевич (1872—?) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Гиссер, Карл (1928—2010) — австрийский футболист